IN poate fi:

 In, plantă perenă
 Indiu, element chimic cu simbolul In
 India, codul ISO și FIPS 10-4 al acestei țări
 .in, domeniu de internet de nivel superior, pentru India
 Indiana, codul poștal al acestui stat SUA
 Țol, unitate de măsură pentru lungime, are simbolul in, de la numele în engleză, inch
 Indian Navy, forțele marine ale armatei indiene
 in, în engleză înseamnă în

Legături externe 
 
  „IN” la acronymfinder.com